Бондо:

Административные объекты 
 Бондо —  город в провинции Нижнее Уэле Демократической Республики Конго.
 Бондо — деревня и бывшая коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден, входит в состав округа Малоя. 
 Бондо — коммуна в Италии, располагается в регионе Трентино — Альто-Адидже, подчиняется административному центру Тренто.
  — коммуна и город в Республике Кот-д’Ивуар.
  — коммуна и деревня в округе Коро на востоке малийской провинции Мопти.
  — город в западной части Северной области Уганды, входит в состав округа Аруа.
  — округ в западной части Кении, входит в состав провинции Ньянза.
  — город и административный центр одноимённого округи в кенийской провинции Ньянза.

Этнография 
 Бондо — историческая народность, насчитывающая приблизительно 5 000 человек, которая живёт в холмах Malkangiri в штате Орисса на востоке Индии.
 Бондо — язык одноимённого народа проживающего в восточной Индии.

Фамилия 
 Бондо, Варрен (род. 2003) — французский футболист.

См. также 
 Бондорф
 Бонд